Rosenkrieg steht für:
 Rosenkriege, englische Thronfolgekriege im 15. Jahrhundert
 Der Rosenkrieg, Film von Danny DeVito aus dem Jahr 1989
 einen heftigen Scheidungs- oder Trennungskonflikt zwischen Eheleuten, siehe Scheidung

Siehe auch:
Wars of the Roses